Гайворонська сільська рада — Київська область, Володарський район
 Гайворонська сільська рада — Чернігівська область, Бахмацький район